Notting Hill pode referir-se a:

 Notting Hill - bairro de Londres
 Notting Hill (filme) - intitulado Um Lugar Chamado Notting Hill no Brasil
 Carnaval de Notting Hill

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema